Brudermüller ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Brudermüller (1949–2019), deutscher Familienrichter
 Martin Brudermüller (* 1961), deutscher Chemiker und Manager